CSD eller ČSD kan syfta på:

 CSD – ett bolag som finns i anknytning till en börs, se Central Securities Depository
 CSD – en minnes- och demonstrationsdag för homosexuella, bisexuella och transsexuella personer, se Christopher Street Day
 ČSD – Tjeckoslovakiens statliga järnväg –1993
 CSD – äldre valutakod för Serbisk dinar
 CSD – en kommisson vid FN Commission on Sustainable Development, se FN:s kommission för hållbar utveckling